Неврастеник — многозначный термин. Возможные значения:
 Неврастеник — лицо, страдающее неврастенией.
 Неврастеник — сценическое амплуа; актёр, исполняющий роли болезненно-нервных, неуравновешенных, безвольных людей.